Aïn Fares – comune dell'Algeria nella provincia di Mascara
Aïn Fares – comune dell'Algeria nella provincia di M'Sila